Cedron – w Izraelu niewielki okresowy strumień płynący doliną o tej samej nazwie

 Cedron – potok, dopływ Skawinki
 Cedron –  struga, dopływ Łąckiej Wody
 Cedron –  potok, dopływ Posny
 Cedron –  struga, dopływ Kanału Czarna-Cedron
 Cedron –  struga, dopływ Redy, płynie przez Wejherowo (przed 1643 była nazywana Biała)

 Cedron – potok, lewy dopływ rzeki Zadrna, uchodzi w Krzeszowie – we wsi w której jest sanktuarium maryjne oraz kalwaria
 Cedron – ludowa nazwa odcinka rzeki Wiar na odcinku w pobliżu Kalwarii Pacławskiej